Muziekkoepel of muziekkiosk, een ander woord voor muziektent
 Muziektent (Gouda), de muziektent in Gouda
 Muziektent (Beekbergen), de muziektent in Beekbergen
 Muziektent (Vondelpark), een gebouwtje in Amsterdam